Глухо́й увуля́рный фрикати́в — глубокий заднеязычный задненёбный (или фарингальный) глухой согласный. В немецкой фонетической традиции имеет название ахла́ут ().

В международном фонетическом алфавите обозначается буквой «хи» маленькой
[χ].

Характеристика звука 
 По способу образования — фрикативный;
 По месту образования — увулярный;
 Шумный, глухой согласный;
 Пульмонический

Разновидности

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 

Увулярные согласные
Фрикативные согласные